Siergiej Jurjewicz Szyriajew (ros. Сергей Юрьевич Ширяев, ur. 8 lutego 1983 w Gorkim) – rosyjski biegacz narciarski, wicemistrz świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Siergiej Szyriajew pojawił się 28 grudnia 2001 roku w Krasnogorsku, gdzie w zawodach FIS Race zajął 79. pozycję w biegu na 15 km techniką klasyczną. Nieco ponad cztery lata później wystartował na mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju, gdzie w biegu łączonym na 30 km wywalczył srebrny medal, ulegając jedynie swemu rodakowi Aleksandrowi Legkowowi. W Pucharze Świata zadebiutował 31 grudnia 2006 roku, zajmując 66. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze punkty zdobył dwa dni później, zajmując ósmą pozycję w biegu łączonym na 20 km. Oba te biegi były częścią pierwszej edycji Tour de Ski, którą Szyriajew ukończył na dwunastym miejscu. Pierwsze podium w zawodach PŚ wywalczył 23 stycznia 2010 roku w Rybińsku, gdzie był trzeci w biegu łączonym na 30 km. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2009/2010, który zakończył na 44. pozycji. W 2007 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Sapporo, gdzie był między innymi jedenasty na dystansie 15 km stylem dowolnym, jednak jego wyniki zostały anulowane po tym, jak w jego krwi wykryto niedozwolone środki. Do rywalizacji powrócił w 2009 roku, zajmując między innymi 10. miejsce w zawodach Finału PŚ w Falun. Szyriajew wygrał jeden z etapów tych zawodów - 22 marca 2009 roku był najlepszy w biegu na 15 km stylem dowolnym. W 2010 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie w biegu na 15 km stylem dowolnym zajął 31. miejsce, a rywalizacji na dystansie 50 km techniką klasyczną nie ukończył. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Oslo wystąpił tylko w biegu na 50 km stylem dowolnym, w którym zajął 41. pozycję. Startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, raz stając na podium - 13 grudnia 2009 roku był najlepszy we włoskim maratonie La Sgambeda. W klasyfikacji generalnej najlepszy wynik osiągnął w sezonie 2009/2010, który ukończył na osiemnastej pozycji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 27. 
 sezon 2008/2009: 51.
 sezon 2009/2010: 44.

Miejsca na podium

Miejsca na podium etapów w zawodach PŚ

Miejsca w poszczególnych zawodach

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 86.
 sezon 2009/2010: 18.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1983